Ма́тушка Гусы́ня (; ; ) — персонаж французской и англо-американской детской литературы, в частности сказок, стихов, считалок и т. п.

Под такими названиями как «Сказки Матушки Гусыни» или «Стишки Матушки Гусыни» в мире, начиная с XVII века, вышло несколько литературных сборников, ставших знаменитыми. Одним из первых таких сборников стала книга сказок Шарля Перро (1697). Широкую известность получил сборник из пятидесяти двух классических детских стихотворений (nursery rhymes), выпущенный в Англии в 1760 г. под названием «Мелодии Матушки Гусыни».

Отдельные сюжеты из «Сказок Матушки Гусыни» упоминаются в книгах об Алисе Льюиса Кэрролла, об ослике Мафине Энн Хогарт, в «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс.

См. также 
 Сказки матушки Гусыни

Ссылки 
 Песни матушки Гусыни (переводы под свободной лицензией) // Абсурдопедия

Детская литература